Cardiff – stolica i największe miasto Walii
 Cardiff – hrabstwo miejskie w Walii
 Cardiff – miasto w USA, w stanie Alabama
 Cardiff – przysiółek w USA, w stanie Nowy Jork